Józef Wieczorek (1893–1944) – powstaniec śląski, poseł na Sejm Śląski
 Józef Wieczorek (1905–1999) – polski pięściarz
 Józef Wieczorek (1931–2003) – polski piłkarz
 Józef Wieczorek (1926-1994) – polski żużlowiec